Glenwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Canada
 Glenwood (Cardston County), Alberta
 Glenwood (Edmonton), Alberta
 Glenwood (Winnipeg), Manitoba
 Municipality of Souris–Glenwood, Manitoba
 Glenwood (Northumberland County), New Brunswick
 Glenwood (Restigouche County), New Brunswick
 Glenwood (Newfoundland en Labrador)
 Glenwood (Nova Scotia)

Verenigde Staten
 Glenwood (Alabama)
 Glenwood (Arkansas)
 Glenwood (Georgia)
 Glenwood (Illinois)
 Glenwood (Indiana)
 Glenwood (Iowa)
 Glenwood (Minnesota)
 Glenwood (Missouri)
 Glenwood (Utah)